

Patronymes 
Obraztsov (masculin ; ) ou Obraztsova (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Elena Obraztsova (1939-2015), mezzo-soprano russe
 Evguenia Obraztsova (1984-), danseuse russe
 Sergueï Obraztsov (1901-1992), marionnettiste russe

Patronyme russe